La rue Félix-Éboué peut désigner :
la rue Félix-Éboué de Marseille ;
la rue Félix-Éboué de Nantes ;
la rue Félix-Éboué de Pointe-à-Pitre.